Rayon Sports Football Club är en fotbollsklubb från staden Njanza (eller Njabisindu) i Rwanda som grundades 1 maj 1968.

Meriter 
 Klubben var mästare (9): 
 1975, 1981, 1997, 1998, 2002, 2004, 2013, 2017, 2019..
 Cupmästare (9):
 1976, 1979, 1982, 1989, 1993, 1995, 1998, 2005, 2016..

Placering tidigare säsonger 
Premier liga (sedan 2017)

Källor

Externa länkar
 [ Officiell Hemsida]
 Facebook
 Twitter
 Soccerway
 Transfermarkt
 RSSSF

 
Rayon Sports
Sportklubbar bildade 1968